Grenadille est le nom : 
 d'une plante grimpante (Passiflora edulis) de la famille des passiflores, la grenadille dont le fruit est le fruit de la passion ;
 d'une plante à fleurs (Dalbergia melanoxylon) de la famille des fabaceae, la grenadille dont le bois est utilisé dans la fabrication des instruments à vent (clarinettes, hautbois, etc.).